Perito può riferirsi a:

Astronomia 
Pèrito, tipologia di segnali radio rilevati dall'Osservatorio di Parkes

Diritto 
Perito forense – nell'ambito del diritto penale e delle perizie, vedi anche Consulenza tecnica
Perito in sua materia credendum est, locuzione latina utilizzata prevalentemente in ambito processuale-giuridico.

Figure professionali 
Perito assicurativo, figura professionale iscritta al ruolo tenuto da CONSAP
Perito agrario, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di perito agrario.
Perito commerciale, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di ragioniere.
Perito filatelico, figura professionale esperta in filatelia.
Perito industriale, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di perito industriale.
 Perito in arti fotografiche
 Perito grafico
 Perito chimico conciario
 Perito chimico
 Perito in costruzioni aeronautiche
 Perito disegnatore tessile
 Perito edile
 Perito in elettronica
 Perito in telecomunicazioni
 Perito in elettrotecnica e automazione
 Perito nucleare
 Perito fisico
 Perito cartario
 Perito minerario
 Perito dell'industria navalmeccanica
 Perito ottico
 Perito tintore
 Perito informatico
 Perito in materie plastiche
 Perito meccanico
 Perito metallurgico
 Perito tecnologo alimentare
 Perito termotecnico
 Perito tessile
Perito nautico, titolo di studio (diploma) rilasciato da un Istituto tecnico nautico.

In generale il termine "perito" può essere utilizzato come sinonimo di esperto.

Geografia 
Perito, un comune italiano della provincia di Salerno, in Campania.
Perito Moreno, comune dell'Argentina, appartenente alla provincia di Santa Cruz.
Perito Moreno, ghiacciaio del Parco nazionale Los Glaciares, nella provincia di Santa Cruz, in Argentina.

Letteratura 
Pèrito, creature mitologiche dall'aspetto di grandi uccelli.

Pagine correlate 
 Perizia